Вячеслав Павлов:
 Павлов, Вячеслав Александрович (род. 1987) — российский самбист.
 Павлов, Вячеслав Иванович (1934—2014) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).